Саннисайд:

 Саннисайд — станция Си-Трэйна в Калгари (провинция Альберта, Канада).
 Саннисайд — тауншип в округе Уилкин, Миннесота, США.
 Автовокзал Саннисайд — был междугородной автобусной станцией, расположенной в Саннисайде в западной части Торонто